Теушпа — киммерийский царь, живший в VII веке до н. э., также упоминается как царь Умман-Манды в записях царя Асархаддона. В 679 году до н. э. он командовал киммерийскими войсками в битве против ассирийцев во главе с Асархаддоном, но проиграл битву, во время которой и погиб.

Схожесть имени киммерийского царя и персидского царя Теиспа, являющихся к тому же современниками, послужило у некоторых историков основанием считать Теиспа и Теушпу одним и тем же человеком.

Упоминание в источниках 
В особенности же заслуживает нашего внимания враг ассирий­ского царя Асархаддона, по имени Теушпа. Последний, названный ассирийскими анналами «киммерийцем», был разбит в 677 г. до н. э. царем Асархаддоном в области к северо-востоку от Ассирии. Этот киммериец Теушпа может быть вполне закономерно и с точки зрения лингвистической и с точки зрения исторической сопоставлен с Теиспом, В имени Теушпа-Теиспес сохранилось имя бога Тешуба, почитаемого среди всех хурритских племен Передней Азии, говоривших на языках яфетической системы. К одному из хурритских личных имен «Мардуниш» восходит и имя родоначаль­ ника одного из знатнейших персидских родов «Мэрдуния». Чрезвычайно важным является то, что первый персидский царь Теушба-Теиспес, прадед Кира II, называется в анналах Асархаддона «киммерийцем». Ведь в качестве киммерийца Теушба-Теиспес может быть связан о армянским народом, поскольку и Н. Я. Марром допу­скается возможность возведения к киммерийцам происхождения армян­ского народа. С другой же стороны, имя Теушба-Теиспес связано с древним до-индоевропейским хурритским населением античной Арме­нии, почитавшим, подобно прочим хурритским народам, также бога грозы и бури Тешуба.

Примечания 

Киммерийцы
Правители Азии VII века до н. э.
Персоналии по алфавиту